Ноу:
 Ноу Месталья — строящийся стадион в северо-западной части Валенсии для одноимённого футбольного клуба, вмещающий более 60 тысяч человек.
 Ноу, Мэри (род. 1928) — серийный убийца.
 Ноу-вейв — оригинальное направление в музыке, кинематографе и перформанс-арте.
 Ноу-хау (секрет производства).
 Ноу-хиттер — игра в бейсболе, в которой команда не смогла сделать ни одного хита.
 Доктор Ноу:
 Доктор Ноу — шестой роман Яна Флеминга о приключениях британского агента Джеймса Бонда.
 Доктор Ноу — британский шпионский фильм 1962 года, экранизация романа.
 Доктор Ноу — прозвище неустановленного американского серийного убийцы, ответственного за убийство как минимум девяти девушек и женщин на территории штата Огайо в период с 1981 по 1990 год.
 Камп Ноу — стадион футбольного клуба «Барселона».

НОУ:
 Негосударственное образовательное учреждение.
 Низкообогащённый уран.

См. также 
 No
 Но (значения)